Die Miami Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Miami Gardens. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 22. März bis 3. April 2022 am und im Hard Rock Stadium statt.

Titelverteidigerinnen waren Ashleigh Barty im Einzel sowie die Paarung Shūko Aoyama/Ena Shibahara im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2022 fand vom 21. bis 22. März 2022 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Miami Gardens